Cette page présente le bilan saison par saison du Mans Football Club depuis sa création en 1985.

Détail

Notes et références

Références

Notes 

Le Mans Football Club
Le Mans Union Club 72